Marcus Edwards (Camden, 3 december 1998) is een Engels voetballer die bij voorkeur als offensieve middenvelder speelt. Hij verruilde in januari 2022 Vitória SC voor Sporting CP.

Clubcarrière 
Op achtjarige leeftijd sloot Edwards zich aan in de jeugdacademie van Tottenham Hotspur. Op 2 augustus 2016 tekende hij zijn eerste profcontract. In 2016 deed hij de voorbereiding met het eerste elftal mee en kreeg hij het rugnummer 48. Op 21 september 2016 debuteerde de middenvelder in de League Cup tegen Gillingham. Hij viel na 75 minuten in voor Vincent Janssen. Tottenham won het bekerduel met 5–0. Eind januari 2018 werd Edwards tot het einde van het seizoen verhuurd aan Nowich City. Hij debuteerde op 30 maart in de Championship in de thuiswedstrijd tegen Fulham (0-2) als invaller na 84 minuten voor Mario Vrančić. Hierna raakte hij geblesseerd en op 10 april keerde hij voortijdig terug naar Tottenham. In het seizoen 2018/19 komt hij op huurbasis uit voor Excelsior. Met Excelsior degradeerde hij uit de Eredivisie. Op 2 september 2019 ondertekende hij een contract tot medio 2023 bij het Portugese Vitória SC waarbij Tottenham 50% van de transferrechten behoudt.

Interlandcarrière 
Edwards kwam uit voor verschillende Engelse nationale jeugdelftallen. Op het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 17 - 2015 werd hij gekozen in het team van het toernooi. Hij won met Engeland het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 19 - 2017.

Referenties 

Engels voetballer